Колонија Ферокарил има више значења:

 Колонија Ферокарил (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Колонија Ферокарил (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику